Staatliche Kunstsammlungen steht für:
 Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Museumsverbund in Dresden, Sachsen
 Staatliche Kunstsammlungen Kassel, ehemaliger Museumsverbund in Kassel, Hessen, siehe Museumslandschaft Hessen Kassel
 Staatliche Kunstsammlungen zu Weimar, ehemaliger Museumsverbund in Weimar, Thüringen, siehe Klassik Stiftung Weimar